Фаланга:
 Фаланга — боевой строй пехоты в Древней Греции и ряде других стран.
 Македонская фаланга — боевой строй пехоты в Древней Македонии.
 Фаланга или Фаланстер — концепция утопического социализма Шарля Фурье.
 Фаланга, Фалака — инструмент телесного наказания в мусульманских странах.
 Фаланг — в древнегреческой мифологии брат Арахны.
 «Фаланга» — символ польских националистов.
 «Фаланга» — юмористическая газета, выходившая в Тифлисе в 1880—1881 годах

Политические партии 
 Испанская фаланга — политическое движение фашистского толка в Испании.
 Ливанская фаланга — политическое движение ливанских христиан-маронитов.
 Филиппинская фаланга — праворадикальное движение на Филиппинах в период до 2-й мировой войны.

 Польская Фаланга

Биология 
 Фаланга — часть скелета конечностей человека и других позвоночных.
 Фаланги — отряд паукообразных (Arachnida).

Оружие 
 «Фаланга» — советский противотанковый ракетный комплекс.
 «Фаланга-М» — советский авиационный противотанковый ракетный комплекс.
 ПФАМ «Фаланга» — советский специальный боевой припас для бесшумного стрелково-гранатомётного комплекса Изделие Д или «Дятел».